Trindtjärn kan syfta på ett antal insjöar


Sverige

Västmanland 
Trindtjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (1 ha)

Värmland 
Trindtjärnet, sjö i Arvika kommun och Sunne kommun,  (4,87 ha)
Trindtjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (25,3 ha)

Västerbotten 
Trindtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720860-169223), sjö i Norsjö kommun, 
Trindtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722189-166960), sjö i Norsjö kommun, 
Norra Trindtjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Södra Trindtjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Trindtjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (9,29 ha)
Trindtjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Trindtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,

Lappland 
Trindtjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (9,14 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn